Der 4. IISHF Inline-Skaterhockey-Europapokal der Pokalsieger der Herren fand am 2. und 3. August 2014 in Rostock, Deutschland statt.

Teilnehmer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Statistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Weblinks 
 Offizieller Spielplan (PDF; 77 kB)

Einzelnachweise 

Inline-Skaterhockey-Europapokal
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Rostock
Europapokal 2014 #Pokalsieger